Een verkeersweg:
 N467 (België)
 N467 (Frankrijk)
 N467 (Nederland), zie Provinciale weg 467
 N467 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing